Khushi (film 2000)
 Khushi (film 2001)
 Khushi (film 2003)